Безнос:

 Безнос, Виктор Иванович (1937—2012) — директор Мариупольского металлургического завода имени Ильича.
 Безнос, Фанни (Фейга Гершевна) (1907—1942) — французская поэтесса-сюрреалистка.